Die NHL-Saison 1982/83 war die 66. Spielzeit in der National Hockey League. 21 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die New York Islanders nach einem 4:0-Erfolg in der Finalserie gegen die Edmonton Oilers zum vierten Mal in Folge. Wayne Gretzky führte die Scoring-Statistiken an. Finanzielle Probleme gab es in St. Louis. Das Team wurde nach Saskatoon, Saskatchewan in die kanadische Prärie verkauft, aber die Besitzer der anderen Teams intervenierten. Die NHL übernahm das Team und verkaufte es an Harry Ornest für drei Millionen US-Dollar. Die Blues nahmen in dieser Saison nicht am Draft teil. Tragisch endete in Vancouver die Karriere des jungen Bruins-Stürmers Normand Léveillé. In der ersten Drittelpause musste er ins Krankenhaus gebracht werden, wo man eine Hirnblutung feststellte. Der Spieler, der in der ersten Runde gedraftet wurde, war halbseitig gelähmt. Nach nur 75 Spielen war seine Karriere beendet.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Entry Draft 1982

Weblinks 
 
 NHL 1982/83 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1982/83
1982/83